3 miejscowości w Polsce: 
 Turowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Jasieniec 
 Turowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Konstancin-Jeziorna 
 Turowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Fałków